

Gastronomia
 Crescenta (o crescente) – specialità gastronomica emiliana, consistente in un impasto soffice ripieno di pezzi di salume
 Crescenta (o crescentina) – tipo di pane tipico dell'appennino modenese
 Crescenta (o gnocco fritto) – prodotto agroalimentare fritto tipico dell'Emilia

Geografia
Crescenta – valle della Contea di Los Angeles

Pagine correlate
 Crescente
 Crescentina